Katara  – Pugnale usato nell'arte marziale indiana kalari payat
 Katara  – Personaggio della serie americana Avatar - La leggenda di Aang